Bearhouse Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bearhouse Township (Ashley County, Arkansas)
 Bearhouse Township (Drew County, Arkansas)